Споруди, пристрої і рухомий склад метрополітену () — довідник залізничника. Є унікальним у своїй галузі виданням часів СРСР. Видавався лише російською мовою.

Реферат 

У книзі надані короткі відомості про метрополітени СРСР та про найбільші метрополітени світу. Містяться загально відомості про штучні споруди, колійне господарство, санітарно-технічні пристрої, ескалатори, енергопостачання, електрорухомий склад і моторейковий транспорт, призначений для забезпечення господарських та ремонтних робіт. Опис споруд і пристроїв наведено на прикладах Московського метрополітену. Окремі особливості і нові технічні рішення ряду питань показані на прикладах інших метрополітенів. Книга призначена для підготовки кваліфікованих робітників на виробництві за фахом черговий по станції метрополітену і слугує посібником учнів технічних шкіл освіти метрополітенів, для підвищення кваліфікації робітників всіх професій і технічних служб метрополітенів.

У Додатку (стор. 236) наведено «Основні дані про метрополітени Радянського Союзу на початок 1979 року» в містах Москва, Ленінград, Київ, Тбілісі, Баку, Харків, Ташкент.

Див. також 
 Залізнична термінологія
 :Категорія:Метрополітени за країною

Джерела 
 , Кудринская К. И., Кун П. А., Мосин Е. Т., Пронин В. А., Федоров П. А. // «Сооружения, устройства и подвижной состав метрополитена», изд. , г. Москва, 1979 г., 240 с.

Посилання 
 «Сооружения, устройства и подвижной состав метрополитена», djvu // wiki.nashtransport.ru
 «Сооружения, устройства и подвижной состав метрополитена»  // scbist.com

Залізничні книги
Метрополітен